Іванов Іван Федорович (1924—1950) — радянський офіцер, повний кавалер ордена Слави.
 Іванов Іван (1988) — болгарський футболіст, що грав на позиції центрального захисника.